El Torneig de Bad Gastein 2012, oficialment conegut com a Nürnberger Gastein Ladies 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 6a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 de juny de 2012 a Bad Gastein, Àustria.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012